Сеобе се може односити на:

 множина за сеобу
 Велике сеобе Срба
 Сеобе, роман Милоша Црњанског написан 1929. године
 Сеобе, трећи студијски албум српске рок групе Кербер
 Сеобе, француско-југословенски филм

Види још 
 Сеоба